imena albuma:

Simply the Best (album Tine Turner)
Simply the Best (album Crystal Lewisa)
Simply the Best (album Art Garfunkela)